Шефф — фамилия. Известные носители:

 Шефф, Отто (1889—1956) — австрийский ватерполист, пловец и политик.
 Шефф, Томас (род. 1929) — американский социолог.
 Шефф, Уилл (род. 1976) — американский рок-певец и музыкант.
 Шефф, Фритци (1874—1954) — американская актриса и певица.
 Шефф, Павел (род.1989) — российский парикмахер, стилист и блоггер.

См. также 
 Шеff — псевдоним российского рэпера Влада Валова.
 Шеф (значения)